|}

Die Linha de Cantagalo ist eine Eisenbahnstrecke in Brasilien zwischen Saracuruna und Porto das Caixas.

Geschichte 

Die Strecke wurde 1890 geplant durch die Gesellschaft Estrada de Ferro Leopoldina und erst 1926 fertiggestellt. Die Strecke verband die Städte Rio de Janeiro und Niterói, indem sie die Bucht Guanabara umrundete. Bei Magé wurde ein Anschluss nach Teresópolis erstellt. Die Strecke kreuzte außerdem die bestehende Strecke der E.F. Mauá (Ramal de Guia de Pacobaíba) in Bongaba. Die Strecke Saracuruna–Porto das Caixas ist bis heute in Betrieb sowie Teile des Ramal de Teresópolis bis Guapimirim. Auf der Reststrecke von Magé nach Visconde de Itaboraí verkehren heute lediglich Güterzüge im Durchgangsverkehr von Rio de Janeiro nach Campos und Vitóra (Espirito Santo).

Die Linha de Cantagalo der Estrada de Ferro Leopoldina wurde zwischen 1860 und 1873 erbaut. Die Bahnstrecke wurde zwischen Porto das Caixas und Macuco, sowie bis nach Friburgo gebaut. Die Spurbreite betrug analog zur Linha do Norte zunächst 1676 mm wurde aber später auf 1109 mm reduziert und dann auf 1.000 m umgebaut. Andere Quellen sprechen davon, dass ab 1873 einige Fell-Lokomotiven mit 1100 mm Spurweite von der Chemin de Fer du Mont Cenis hier zum Einsatz kamen, die ab 1883 durch Baldwin-Loks abgelöst worden seien, die die Mittelschiene nur noch zum Bremsen gebraucht hätten. Ob die Baldwin-Loks bereits meterspurig waren, bleibt unklar. Die Verlängerung bis zum Bahnhof von Cordeiro bis Portela am Ufer des Paraíba do Sul wurde 1876 bis 1890 in kleinen Abschnitten fertiggestellt. Ab 1890 war die Estrada de Ferro Leopoldina Betreiber der Strecke und sie führte die Bezeichnung Linha de Cantagalo. Die Strecke wurde im Abschnitt zwischen Cachoeira de Macacu und Portela 1967 stillgelegt, der Rest 1973.

Laut einer lokalen Quelle fuhr der letzte Zug in Nova Friburgo am 15. Juli 1964.

Weblinks 
 Bahnhöfe in Brasilien

Einzelnachweise 

Rio de Janeiro
Spurweite 1000 mm
Spurweite 1676 mm
Spurweite 1100 mm